Il doppio  dello  San Marino CEPU Open 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

Lukáš Dlouhý e Michal Mertiňák erano i detentori del titolo, ma Dlouhý quest'anno non ha partecipato.

Mertiňák ha fatto coppia con Michail Elgin ma ha perso con Daniele Bracciali e Florin Mergea.

Nicholas Monroe e Simon Stadler hanno battuto in finale 6–2, 6–4 Bracciali e Mergea.

Teste di serie

  Paul Hanley /  John Peers (semifinali)
  Nicholas Monroe /  Simon Stadler (Campione)

  Daniele Bracciali /  Florin Mergea (finale)
  Raven Klaasen /  Philipp Marx (primo turno)

Tabellone

Tabellone

Note 
 

San Marino CEPU Open 2013
ATP Challenger Tour 2013